Jaworki ist der Name von Orten in Polen:
 Jaworki, Dorf und Schulzenamt im Powiat Nowotarski der Woiwodschaft Kleinpolen
 Jaworki (Rutki), ein kleines Dorf im Powiat Zambrowski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Rutki
 Jaworki (Rzepin) (deutsch Heidevorwerk), ein ehemaliges Vorwerk in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Rzepin und Amt Neuendorf/NM